Dscham steht für:

 Dschām (Ort), eine historische Siedlung in der afghanischen Provinz Ghor
 Dscham, Stadt im Schahrestan Dscham
 Dscham (Verwaltungsbezirk), Schahrestan in der Provinz Buschehr im Iran

Dscham ist der Familienname folgender Personen:

 Mahmud Dscham (1884–1969), iranischer Politiker und Diplomat
 Nazanin Afshin-Jam (* 1979), kanadische Menschenrechtlerin und Sängerin iranischer Herkunft

Siehe auch:
 Jam (Begriffsklärung)
 Torbat-e Dschām